Натуральне число 734
 734 рік до нашої ери
 734 рік нашої ери